Favosipora är ett släkte av mossdjur. Favosipora ingår i familjen Densiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Favosipora